Slovo empír může znamenat:

 empír – umělecký styl počátku 19. století spojený s působením Napoleona Bonaparta
 empír (oděv) – zdravotnický plášť se zadním zavazováním, používají jej doktoři při operacích nebo návštěvy u nemocných, kteří mají být sterilizováni od mikroorganismů